Hamilton ima več pomenov.

Osebnosti 
 Priimek več osebnosti

Kraji 

 Hamilton, Kanada
 Hamilton, Bermudi
 Hamilton, Škotska
 Hamilton, Ohio
 Hamilton, Nova Zelandija
 reka Hamilton, Labrador